Друг Семьи —перший студійний альбом українського гурту Гражданин Топинамбур

Композиції